Epipterygium är ett släkte av bladmossor. Epipterygium ingår i familjen Bryaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Epipterygium